Татт () — английская фамилия.

Известные носители:
 Татт, Джеймс Уильям (1858—1911) — английский энтомолог.
 Татт, Дэвис (1836—1865) — американский ганфайтер и солдат Конфедерации.

См. также 
 Тат
 Таттл